Коробковское водохранилище — небольшое русловое водохранилище на правобережной балке Соленый Яр в бассейне реки Лопань. Расположено в Дергачевском районе Харьковской области, у сёл Соленый Яр этого же района и Черноглазовка Золочевского района. Водохранилище построено в 1972 году по проекту Харьковского отделения института «Сельенергопроект». Назначение — орошение, увлажнение осушенных земель в пойме реки Лопань.

Основные параметры водохранилища 
 Нормальный подпорный уровень — 140,5 м;
 Форсированный подпорный уровень — 141,25 м;
 Полный объем — 1080000 м³;
 Полезный объем — 0920000 м³;
 Длина — 1,84 км;
 Средняя ширина — 0,17 км;
 Максимальные ширина — 0,23 км;
 Средняя глубина — 3,0 м;
 Максимальная глубина — 6,5 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 17,9 км².
 Годовой объем стока 50 % обеспеченности — 1570000 м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 0989000 м³.
 Максимальный расход воды 1 % обеспеченности — 30 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина длиной — 257 м, высотой — 7,7 м, шириной — 10 м. Заделка верхового откоса — 1:3, низового откоса — 1:2.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона, круглая в сечении, диаметром 6 м.
 Рекомендуемый водовыпуск из стальной трубы диаметром 500 мм.

Использование водохранилища 
Водохранилище использовалось для увлажнения осушенных земель в пойме реки Лопань в Дергачевском районе. В настоящее время водохранилище использует для рыборазведения ООО «Поплавок». Гидротехническое сооружение находится на балансе Краснокутского межрайонного управления водного хозяйства.

Литература 
 Водогосподарський паспорт Коробківського водосховища, Харківдіпроводгосп, 1979.
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорєва, К. А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоёмов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Лопани
Водохранилища Харьковской области
Водные объекты Дергачёвского района (Харьковская область)